Жарков-Волжский Василий Сергеевич (1915, Астрахань — 1990, там же) — русский живописец и график.

Член Союза художников СССР с 1941г. Дипломант Союза художников РСФСР в 1970 годах .

Председатель правления Астраханского союза советских художников (1940, 1944-1945гг.). Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной  войне 1941-1945 гг.» (1948г.), «40 лет Победы в великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» (1985г.), «Ветеран труда» (1986г.).

Знак министерства культуры СССР «За отличную работу» (1958г.).

Учился в Астраханском художественном техникуме (1931-1934гг.) В 1938 – 1941 годах продолжил обучение в Московском Всесоюзном доме народного творчества им. Крупской (ВДНТ) - заочные курсы рисования и живописи.

Участник выставок: областных(1936-1990гг.), региональных (художников Поволжья. 1946, 1948, 1950гг; «Большая Волга», 1967г., 1985 г.), «Художники-маринисты – труженикам моря», 1969 г.; «Памятники Отечества», 1980 г.), всесоюзных (народного искусства, 1936 г.; «Акварелисты СССР» 1968 г.), международной («Инрыбпром-80», 1980 г.).

Персональные выставки проходили в г. Астрахань, в 1965, 1970, 1975 годах.

Основные произведения 
 «Портрет генерал-майора Немцова Ю.Н.» (1943 г.),  
 «Портрет А.М. Токарева» (1951 г.), 
 «Ленин – вождь» (1969 г.),
 «Выход сейнера из цеха сборки» (1960-1970гг.), 
 «В. И. Ленин с детьми в Кашире» (1973 г.), 
 «Владимир Ильич на елке в детском доме» (1974 г.), 
 « 9 мая в поселке Оранжереи» (1980 г.), 
 «Сбор урожая овощей» (1982 г.),
 «Суровые годы» (1984 г.), 
 «Понизовские девчата» (1985 г.), 
 «Вести с фронта», 
 15 графических листов «Песнь о С. Разине» к роману В, М. Шукшина «Я пришел дать вам волю» (1986 г.), 
 «Автопортрет» (1987 г.)
Произведения хранятся в Астраханской картинной галереи им. П.М. Догадина, Астраханском государственном объединённом историко-архитектурном музее-заповеднике, во многих российских музейных собраниях и частных коллекциях.

Умер в 1990г. в г. Астрахань.

Примечания 

Художники СССР
Графики СССР